Palacio Valdés hace referencia a varios artículos:

 Armando Palacio Valdés (1853-1938), escritor y crítico literario español;
 escultura al escritor en Oviedo, España;
 el teatro Armando Palacio Valdés ubicado en Avilés, España;
 el palacio de Valdés, edificio tempranobarroco en Gijón, España;
 el palacio de Valdés-Bazán, residencia nobiliaria en Asturias, España;
 el palacio de Valdés Salas, residencia nobiliara en Salas, España.